Томак — растение, получившееся после прививки томата на подвой табака.
 Томак, Сид (1907—1962) — американский актёр кино и телевидения 1940-50-х годов.